Fedóra, a Teodor férfinév orosz alakjának, a Fjodor névnek a női párja
 fedora, kalapfajta
 Fedora, Linux-disztribúció
 Fedora, Umberto Giordano operája
 
Filmek
 Fedora, 1942-es olasz film Camillo Mastrocinque rendezésében
 Fedora, 1978-as francia–nyugatnémet film Billy Wilder rendezésében
 Fedora, 1993-as olasz tv-film